«Кавалерия» () — итальянский художественный фильм, снятый режиссёром Гоффредо Алессандрини в 1936 году.

Премьера фильма состоялась 23 октября 1936 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Турине в офицерской школе.

Умберто Соларо влюблён в Сперанцу, благородную, но бедную девушку, которая отвечает ему взаимностью, но вынуждена выйти замуж за богатого офицера австрийской армии. Убитый горем Умберто становится инструктором по верховой езде, но во время соревнований его лошадь умирает, и он решает отказаться от верховой езды и стать лётчиком. В финале герой оставляет кавалерию и переходит в авиацию. Во время Первой мировой войны, после многих успешных боевых вылетов, его сбивают и он гибнет. Его останки эскортирует группа товарищей-кавалеристов.

В ролях 

 Амедео Наццари — Умберто Соларо
 Анна Маньяни — Фанни
 Элиза Чегани — Сперанца
 Луиджи Карини — граф Фрассенето
 Марио Феррари — капитан Альберто Понца
 Энрико Виаризио — младший лейтенант Ролла
 Клара Падоа — графиня Клотильда
 Сильвана Якино — Карлотта
 Адольфо Джери — Витторио
 Эрнст Надерни — барон фон Остеррайх
 Нора Д’Альба —  графиня Сэнди
 Сильвио Баголини — Баголини
 Фаусто Гуэрдзони
 Оресте Фарес — доктор
 Вальтер Грант — старший офицер
 Сесил Триан — туринская аристократка
 Микеле Маласпина — кавалерийский офицер
 Альбино Принчипе — муж Карлотты
 Ромоло Коста
 Флавио Диаз
 Феделе Джентиле
 Рита Ливези
 Феличе Минотти
 Марио Ревера
 Джованни Феррари

Фильм участвовал в Венецианском международном кинофестивале 1936 года.
Награждён Кубком Министерства печати и пропаганды Италии.

Ссылки 

Фильмы Италии 1936 года
Военные фильмы Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы о кавалерии
Фильмы о лошадях
Исторические фильмы Италии
Фильмы о Первой мировой войне
Чёрно-белые фильмы Италии
Чёрно-белые фильмы 1930-х годов